Marko Popović, hrvatski košarkaš
Marko Popović (automobilist), hrvatski automobilist
Marko Popović, crnogorski košarkaš
Marko Popović, srpski košarkaš